In der Meesterklasse 2016/17 wurde die 94. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. Meister wurde Kennemer Combinatie, während sich der Titelverteidiger En Passant Bunschoten-Spakenburg mit dem achten Platz begnügen musste. Aus der Klasse 1 waren im Vorjahr Groninger Combinatie und MuConsult Apeldoorn aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während Charlois Europoort und HWP Sas van Gent absteigen mussten.

Zu den gemeldeten Mannschaftskader siehe Mannschaftskader der Meesterklasse 2016/17.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 17. September, 8. Oktober, 5. und 26. November, 17. Dezember 2016, 4. Februar, 11. März, 1. April und 6. Mai 2017, wobei zwei Wettkämpfe der dritten Runde wegen der Überschneidung mit dem European Club Cup bereits am 29. Oktober gespielt wurden. Die letzte Runde wurde zentral in Bunschoten gespielt, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Einzelnachweise 

Meesterklasse
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Schachveranstaltung 2016
Schachveranstaltung 2017